Phönix Lübeck steht für:

 LBV Phönix von 1903, Sportverein aus Lübeck
 1. FC Phönix Lübeck, Fußballverein aus Lübeck